Le mot anglais  endeavour  peut signifier effort, tentative, essai ou entreprise (également orthographié endeavor en anglais américain).

Le nom Endeavour peut faire référence à :

Voiliers
Endeavour, le voilier de la première expédition du lieutenant James Cook, construite en 1768 et sa réplique en 1993
 Endeavour, un voilier de Classe J construit  en Angleterre pour la Coupe de l'America en 1934.
 Endeavour II, un voilier de Classe J construit  en Angleterre pour la Coupe de l'America  en 1936.
 Le brick de la Marine royale australienne : STS Young Endeavour qui lui sert de navire-école, construit en 1986.
 STS Young Endeavour, un brick, navire-école de la Marine royale australienne, construit en 1987.

Voiliers fictifs 
  HMS Endeavour, nom d'un des navires dans le film Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde

Véhicules spatiaux
 Endeavour, l'indicatif radio du module de commande d'Apollo 15
 La navette spatiale Endeavour, la cinquième et la plus récente des navettes spatiales de la NASA, nommée d'après le navire de Cook : HMB Endeavour
 La capsule C206 Endeavour du programme Crew Dragon de SpaceX a été baptisée ainsi par son premier équipage lors de la mission Demo-2.

Toponymes 
 Endeavour, un fleuve en Australie, nommé par Cook
 Endeavour Reef, un récif de la Grande barrière de corail, que le navire de Cook heurta
 Endeavor, un village du Wisconsin aux États-Unis
 Endeavour, un village du Saskatchewan au Canada
 Endeavour, un cratère sur Mars

Personnages de Fiction
 Endeavour (Morse), inspecteur de police créé par l'écrivain Colin Dexter
 Endeavour (en français Les Enquêtes de Morse), série télévisée britannique mettant en scène le héros de Colin Dexter
 Endeavor, héros du manga et animé "My Hero Academia"

Autres usages
 Endeavor, jeu de stratégie sorti en 2009 et édité en Français par Ystari Games.
 Mitsubishi Endeavour, SUV vendu aux USA.
 Endeavour Mining, une société minière qui opère en Afrique.
EndeavourOS, une distribution linux.

Homonymie de bateaux
Homonymie de toponyme